tautológia, logikai fogalom
tautológia, nyelvészeti fogalom